3706 Синнотт (3706 Sinnott) — астероїд головного поясу
 Зої Садовскі-Синнотт (англ. Zoi Sadowski-Synnott) — новозеландська сноубордистка.